Изјаслав II Кијевски (око 1097 - 13. новембар 1154) био је велики кнез Кијевске Русије из династије Рјуриковича. Владао је од 1146. до 1149. и од 1151. до 1154. године.

Биографија 

Изјаслав је био један од бројних синова Мистислава I Великог и Кристине Шведске. Године 1132. постао је кнез Перејаславља и Турова. На тој позицији се задржао до 1134. године када је проглашен кнезом Ростова и Владимира и Волиња. Године 1143. поново је постао кнез Перејаславља. Велики кнез Русије постао је 1146. године наследивши Игора Кијевског против кога се побунило племство. Изјаславова прва владавина трајала је три године. Године 1149. стриц Јуриј Долгоруки га је срушио са власти. Изјаслав, међутим, враћа престо две године касније. Владао је до своје смрти 1154. године. Наследио га је брат Ростислав I Кијевски.

Изјаслав је био ожењен Агнесом, ћерком немачког краља Конрада III. По доласку у Русију, Агнеса је узела име Љубава. Родила му је четворо деце:
 Мистислав II Изјаславич
 Јарослав II Изјаславич
 Јарополк, владар Шумска
 Евдоксија Кијевска

Изјаславова друга жена била је Русудан, ћерка Деметрија I Грузијског. Са њом је у браку био само неколико месеци. Умро је исте године.

Породично стабло

Види још 
 Списак великих кнежева Кијева

Литература 
 

Рођени 1097.
Умрли 1154.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович